Laura Esquivel puede referirse a cualquiera de las siguientes mujeres:
 Laura Natalia Esquivel, una actriz, cantante y presentadora argentina.
 Laura Beatriz Esquivel Valdés, una escritora y política mexicana.